Mustinluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mustinluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Mustinluoto (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar